Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2007 roku rozegrano w dniu 25 maja w Kairze w Egipcie.

Tabela medalowa

Wyniki mężczyźni

styl wolny

styl klasyczny

Wyniki kobiety

styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Foeldeak.com

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2007 w zapasach
2007 w Afryce
Sport w Kairze
Zapasy w Egipcie